

Cognomi
Leopoldo Parodi Delfino, è stato un imprenditore e politico italiano

Aziende
Bombrini Parodi Delfino, è stata un'azienda italiana

Altro 
 Parodi